

Cinéma 
A Tale of the West peut désigner :
 A Tale of the West, film muet américain réalisé par Gilbert M. Anderson, sorti en 1909 ; 
 A Tale of the West, film muet américain réalisé par Al Christie, sorti en 1913.

Voir aussi 
 The Easterner or A Tale of the West, film muet américain réalisé par James Stuart Blackton, sorti en 1907